In Some Way, Shape, or Form è il quarto album in studio del gruppo musicale pop punk statunitense Four Year Strong, pubblicato nel 2011.

Tracce

Formazione
Alan Day – voce, piano, chitarra
Dan O'Connor – voce, chitarra
Joe Weiss – basso, cori
Jake Massucco – batteria

Collegamenti esterni